Serrat Roig (Casserres), muntanya de 587 metres de Casserres a la comarca del Berguedà 
 Serrat Roig (Olvan), muntanya de 837 metres d'Olvan a la comarca del Berguedà 
 Serrat Roig (Sagàs), muntanya de 696 metres de Sagàs a la comarca del Berguedà 
 Serrat Roig (Saldes), serra de Saldes a la comarca del Berguedà